David Jobin, né le  à Berne, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse à la retraite. Il évoluait au poste de défenseur.

Carrière

En club 
Originaire des Franches-Montagnes, David Jobin découvre le hockey sur glace dans son Jura natal, mais rejoint les juniors élites du CP Berne lors de la saison 1997-1998. Il joue la saison suivante ses premiers matchs en LNA avec le club de la capitale, et est aussi prêté pour quelques matchs au HC Bienne, en LNB.

Dès le championnat 1999-2000, il conquiert une place de titulaire dans la défense des Ours, place qu'il ne perdra plus par la suite. Il remporte d'ailleurs le titre de champion de Suisse en 2004, 2010, 2013, 2016.

Après ne pas avoir vu son contrat prolongé en janvier 2017, il décide de se retirer du sport de compétition après un dernier titre de champion de Suisse.

En équipe de Suisse 
David Jobin a représenté la Suisse lors des championnats d'Europe junior en 1998, lors des championnat du monde U18 en 1999. Il a d'ailleurs été nommé dans l'équipe-type de ce rendez-vous

Il a également pris part à trois mondiaux juniors, en 1999, 2000 et 2001.

Le Jurassien a aussi joué en équipe de Suisse élites, mais n'a jamais été sélectionné pour un championnat du monde ou pour les Jeux olympiques

Palmarès 
LNA
Champion en 2004, 2010, 2013, 2016 et 2017 avec le CP Berne
Vice-champion en 2007 avec le CP Berne.
Coupe de Suisse
Vainqueur en 2015 avec le CP Berne
Championnat du monde -18 ans
Membre de l'équipe-type en 1999.

Statistiques 

|1997-1998 || CP Berne U20 || Élites Jr. A
| 33 || 7 || 4 || 11 || 10 || 13 || 3 || 6 || 9 || 0
|-
|1998-1999 || CP Berne || LNA
| 26 || 0 || 1 || 1 || 4 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|1998-1999 || HC Bienne || LNB
| 12 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|1998-1999 || CP Berne U20 || Élites Jr. A
| - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1999-2000 || CP Berne || LNA
| 44 || 1 || 9 || 10 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2000-2001 || CP Berne || LNA
| 37 || 2 || 6 || 8 || 4 || 10 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
|2001-2002 || CP Berne || LNA
| 43 || 1 || 5 || 6 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2002-2003 || CP Berne || LNA
| 37 || 0 || 3 || 3 || 10 || 12 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2003-2004 || CP Berne || LNA
| 41 || 7 || 13 || 20 || 8 || 14 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
|2004-2005 || CP Berne || LNA
| 37 || 3 || 3 || 6 || 2 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2005-2006 ||CP Berne || LNA
| 35 || 0 || 2 || 2 || 8 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2006-2007 || CP Berne || LNA
| 37 || 4 || 11 || 15 || 6 || 17 || 2 || 7 || 9 || 2
|-
|2007-2008 || CP Berne || LNA
| 50 || 3 || 17 || 20 || 26 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|2008-2009 || CP Berne || LNA
| 39 || 2 || 17 || 19 || 36 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|2009-2010 || CP Berne || LNA
| 45 || 3 || 10 || 13 || 14 || 11 || 1 || 5 || 6 || 6
|-
|2010-2011 || CP Berne || LNA
| 44 || 1 || 7 || 8 || 26 || 11 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
|2011-2012 || CP Berne || LNA
| 42 || 1 || 14 || 15 || 12 || 16 || 2 || 3 || 5 || 2 
|-
|2012-2013 || CP Berne || LNA
| 46 || 2 || 15 || 17 || 12 || 9 || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
|2013-2014 || CP Berne || LNA
| 35 || 1 || 6 || 7 || 18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2014-2015 || CP Berne || LNA
| 42 || 2 || 11 || 13 || 10 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || CP Berne || LNA 
| 36 || 4 || 7 || 11 || 12 || 12 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2016-2017 || CP Berne || LNA 
| 38 || 1 || 5 || 6 || 12 || 16 || 1 || 4 || 5 || 2

| 754 || 38 || 162 || 200 || 238 || 178 || 12 || 45 || 57 || 32

|1998 ||  Suisse -18 ans||CE -18 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 6 || 
|-
|1999 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 7 || 1 || 3 || 4 || 31 || 
|-
|1999 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
|2000 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
|2001 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 7 || 0 || 1 || 1 || 27 || 
|-
|2008-2009 || CP Berne || CHL
| 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || Phase de groupe
|-
|2010 || CP Berne || Trophée européen
| 10 || 0 || 1 || 1 || 0 || 
|-
|2012 || CP Berne || Trophée européen
| 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || Phase de groupe
|-
|2013 || CP Berne || Trophée européen
| 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || Phase de groupe
|-
|2014-2015 || CP Berne || CHL
| 5 || 1 || 0 || 1 || 6 || Phase de groupe
|-
|2014-2015 || CP Berne || Coupe de Suisse
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || Vainqueur
|-
|2015-2016 || CP Berne || CHL
| 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || Phase de groupe
|-
|2015-2016 || CP Berne || Coupe de Suisse
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || Demi-finale
|-
|2016-2017 || CP Berne || CHL
| 9 || 2 || 1 || 3 || 2 || Quart de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1981
Naissance à Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Sportif du canton du Jura
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bienne